TNL steht für
 Ternopil, IATA-Code des ukrainischen Flughafens
 Torque Network Library, unter GPL stehende Softwarebibliothek für die Plattformunabhängige Netzwerkkommunikation in den Programmiersprachen C++ und C
 Tineretul Național Liberal, Jugendorganisation der Partidul Național Liberal, einer politischen Partei in Rumänien
 Théâtre National du Luxembourg, Theater in Luxemburg-Stadt

TnL steht für
 Transform and Lighting, zwei Schritte der Grafikpipeline in der 3D-Computergrafik

Die Abkürzung tn. l. (mit Leerzeichen) steht für
 Long ton, eine angloamerikanische Maßeinheit der Masse

TNL